Jamila forma part del nom de molts personatges:

 Djemila, cantant àrab del segle VII
 Jamila, compositora i directora d'orquestra àrab
 Jamila Afghani, activista afganesa
 Jamila Chouaibi, escaquista marroquina
 Jamila Lunkuse, nadadora ugandesa
 Jamila Sanmoogan, nadadora de Guyana

El nom Jamila també forma part del nom d'accidents geogràfics:
 Djemila, ciutat algeriana; i relacionada amb aquesta:
 Djémila, antiga ciutat
 Teatre romà de DjemilaText en subíndex
 Jamila, antiga població a la província de Ciudad Real

Notes